O’Shannon ist der Familienname folgender Personen:

 Cathal O’Shannon (1928–2011), irischer Journalist und Fernsehmoderator
 Dan O’Shannon (* 1962), US-amerikanischer Drehbuchautor und Filmproduzent